

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Поход Синаххериба в северо-западные горные области Элама.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 3 луне луская княгиня бежала в Ци.
 Летом луский сановник Шань-бо встретил дочь чжоуского вана, ехавшую замуж в Ци, осенью в Лу для неё выстроили загородный дворец, а в 10 луне она уехала в Ци.
 В 10 луне, в день и-хай умер князь Чэнь Чжуан-гун (Линь), ему наследовал младший брат Чу-цзю (Сюань-гун, эра правления 692—648).
 В 10 луне чжоуский ван отправил посла Жун-шу в Лу и пожаловал покойному князю титул Хуань-гуна.
 В 10 луне циское войско овладело цзискими Пин (Пын), Цзы и У (согласно «Бамбуковым анналам», эти селения были уничтожены).
 Чжоу-гун (чжоуский гун Хэй-цзянь) решил убить вана и поставить на его место Цзы-кэ, сына вана от наложницы. Но ван, узнав о заговоре от Синь-бо, казнил Чжоу-гуна, а Кэ бежал в Янь (здесь речь идёт о Южном Янь).

См. также

Примечания